Фердинанд II () је био краљ Напуља и Сицилије од 1830. до 1859.

Треће је дете Франца I од Сицилије и његове друге супруге Марије Изабеле од Шпаније. Први пут се оженио с Маријом Кристином Савојском с којом је имао сина Франца II од Сицилије.

Други пут се оженио с Маријом Изабелом Терезијом, с којом је имао дванаесторо деце:
 Лујс од Транија (1838—1886)
 Алберт Марија (1839—1844)
 Алфонзо од Казерте (1841—1934)
 Марија Анунцијата (1843—1871), 
 Марија Имакулата (1844—1899)
 Гајетан од Гиргенти (1846—1871)
 Ђузепе од Луцере (1848—1851)
 Марија Пија од Сицилије (1849—1882)
 Принц Винцензо од Мелаца (1851—1854)
 Паскал од Барија (1852—1904)
 Марија Имакулата од Бардија (1855—1874)
 Џенаро од Калтаџинара (1857—1867)

Умро је 22. маја 1859, у Казерти.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1810.
Умрли 1859.
Краљеви Напуља
Краљеви Сицилије